Kelurahan Kranggan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kranggan (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 110,41), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kranggan (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,43), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar